Остойичево — топоним.

 Остойичево (Республика Сербская) — село в общине Биелина Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Остоичево — село в общине Чока (Сербия).